Lista över offentlig konst i Avesta kommun är en ofullständig förteckning över främst utomhusplacerad offentlig konst i Avesta kommun. 

{Offentligkonstlista|döljKommun=
| id           = k2084/9
| id-länk      = 
| titel        = 
| aka          = oljemålning
| artikel      = 
| konstnär     = Ritva Öijar
| årtal        = 1982
| beskrivning  = 
| typ          = Oljemålning
| material     = canvas, olja
| fri          = 
| plats        = Avesta bibliotek
| inomhus      = 
| stadsdel     = 
| lat          = 
| lon          = 
| bild         = 
| commonscat   = 
|}

Källor
Avesta i bilder, läst 2013-09-22

 Konstvandring - Guide till offentlig konst i Avesta (1999), Kultur Avesta, Avesta Kommun.

Noter

Externa länkar

Avesta
Avesta
Avesta kommun